Municipio de Manchester puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Manchester (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Manchester (condado de Cumberland, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Manchester (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.
 Municipio de Manchester (condado de Boone, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Manchester (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Manchester (condado de Freeborn, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Freeborn.
 Municipio de Manchester (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Ocean.
 Municipio de Manchester (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Manchester (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Manchester (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.
 Municipio de Manchester (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Manchester (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.